Соревнования по софтболу на XXIX летних Олимпийских играх проходили с 12 по 21 августа. В турнире участвовали восемь женских сборных, мужчины соревновались в другом подобном виде спорта — бейсболе. Победителем турнира по софтболу впервые в истории стала сборная Японии, обыгравшая в финале триумфаторов трёх предыдущих Олимпиад спортсменок из США; традиционно поднялась на пьедестал команда Австралии.

Решением Международного олимпийского комитета от 9 февраля 2006 года софтбол был исключён из программы Олимпийских игр 2012 года, поэтому пекинский турнир стал последним олимпийским турниром по софтболу до 2020 года.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Стадион 
Соревнования проходят на стадионе Софтбольная площадка Фэнтай.

Формат соревнований 
Восемь команд соревнуются в турнире, который состоит из двух этапов. Сначала команды проводят однокруговой турнир, после чего четыре лучшие сборные проходят в плей-офф, который играется по нетривиальной схеме. В первом полуфинале победитель группового этапа играет с командой, занявшей второе место; победитель этого матча выходит в финал. Во втором полуфинале играют команды, занявшие третье и четвёртое места в группе; победитель этого полуфинала играет за право выйти в финал с проигравшим в первом полуфинале, проигравший получает бронзовую медаль.

Квалификация команд 
Семь команд квалифицировались через серии турниров, а Китай, как страна-хозяйка, автоматически получил право участвовать в соревнованиях.

Составы команд 

В каждой команде должно быть не более 15 игроков.

Соревнование

Групповой этап

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за третье место 

Победитель матча выходит в финал, проигравший получает бронзовую медаль

Финал

Судьи и технический комитет 
Президент ISF —  Дон Портер

Генеральный секретарь ISF —  Эндрю Лёхнер

Технические делегаты —  Лоу Пэн Чо,  Энни Константинидес

Члены жюри —  Карлос Лопес,  Морумо Маруле,  Хулио Хеллбюрг

Судьи:
  Кэролин Баттсуорт (статистик)
  Лори Биш
  Томми Ван (статистик)
  Роб Велдкамп
  Дебби Гроув
  Сигэо Камата (запасной)
  Марго Коскелайнен
  Джанлука Маньяни
  Нэнси Моррисон
  Грег Пайфер
  Хавьер Пеньярройя
  Трейси Стилтинг
  Боб Стэнтон
  Вирему Тамаки
  Дайан Уоллер
  Майк Ханнели (статистик)
  Цзя Али
  Цзя Лэймин
  Ана Рут Чамуль (запасной)
  Чжуан Чи (статистик)

Примечания

Ссылки 
 Софтбол на официальном сайте Игр   
 Официальный олимпийский отчёт

Соревнования на летних Олимпийских играх 2008
Олимпийские игры 2008
Олимпийские игры 2008